Holt County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Holt County (Missouri)
 Holt County (Nebraska)